Hollywood Boulevard is een straat in Hollywood (Los Angeles). 

Hollywood Boulevard kan ook verwijzen naar:
 Hollywood Boulevard (Disney), een themagebied in Disney's Hollywood Studios en Walt Disney Studios Park
 Hollywood Boulevard (Florida), een deel van de Florida State Road 820
 Hollywood Boulevard (1936), een Amerikaanse film van Robert Florey
 Hollywood Boulevard (1976), een Amerikaanse film van Joe Dante en Allan Arkush
 Hollywood Boulevard (1996), een Amerikaanse film van Stephen Vittoria
 Hollywood Boulevard (2009), een Amerikaanse film van Matthew Levenstein
 Hollywood Boulevard (televisieprogramma), Nederlands televisieprogramma met filmnieuws, begin jaren 90